Bogårdsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bogårdsgölen (Alseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (4,7 ha)
Bogårdsgölen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn